Sança Alfons de Lleó (~1210 - 1270), filla il·legítima del rei Alfons IX de Castella
 Sança d'Aragó (Saragossa, ~1186 - 1241), princesa d'Aragó i comtessa consort de Tolosa (1222 -1241)
 Sança d'Aragó i Hongria (Barcelona, ~1242-1255 - Jerusalem, 1262 /1275), filla del rei Jaume el Conqueridor
 Sança de Barcelona (~1057 - 1095), comtessa consort de Cerdanya
 Sança de Castella, diversos personatges
 Sança I de Lleó (1013 - 1067), reina de Lleó (1037 -1065) i reina consort de Castella (1035 -1065)
 Sança II de Lleó (~ 1192 - Monestir de Villabuena, ~1243), reina de iure de Lleó (1230)
 Sança de Mallorca (Regne de Mallorca, 1284 - Nàpols, 1345), infanta de Mallorca i reina consort de Nàpols (1304 -1343)
 Sança de Pamplona (~900 - 959), infanta de Navarra, reina consort de Lleó (923 -924) i comtessa consort de Castella (932 -959)
 Sança de Portugal i de Barcelona (~1181 - Monestir de Celas, Coïmbra, 1229), infanta de Portugal
 Sança de Provença (Ais de Provença, 1225 - castell de Berkhamsted, Anglaterra, 1261), infanta de Provença
 Sança Ximenis de Cabrera, filla del vescomte Bernat IV de Cabrera
 Beata Sança, diversos personatges

Vegeu també 
 Sansa
 Sançà